Tea for Three – film del 1927 diretto da Robert Z. Leonard
Tea for Three – cortometraggio di animazione del 2012 diretto da David Pierson
Tea for Three – cortometraggio del 2015 diretto da Samuel Vines